Kloster Baden-Baden steht für:
 Kloster vom Heiligen Grab (Baden-Baden)
 Kloster Lichtenthal
Siehe auch:
 Klösterli Baden